Ministerstwo Finansów (hebr.: משרד האוצר, Misrad ha-Ocar) – izraelskie ministerstwo odpowiedzialne za finanse państwa.

Ministerstwo zostało utworzone w 1948, a pierwszym ministrem był Eli’ezer Kaplan. Obecnie urzędującym ministrem jest Becalel Smotricz.

Ministrowie 
Lista ministrów finansów od 1948:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona ministerstwa

!
Finanse